Пасхалов (Пасхалова) — русская фамилия. 

Пасхалов
 Пасхалов, Виктор Никандрович (1841—1885) — русский композитор.
 Пасхалов, Вячеслав Викторович (1873—1951) — русский советский композитор, музыковед, этнограф, педагог, музейный и библиотечный работник. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Пасхалов, Клавдий Никандрович (1843—1924) — русский православный писатель и публицист, общественный деятель.

Пасхалова
 Пасхалова, Алевтина Михайловна (1875—1953) — русская и советская оперная и камерная певица.
 Пасхалова, Анна Александровна (1867—1944) — русская советская актриса. 

 Составная фамилия
 Пасхалова-Мордовцева, Анна Никаноровна (1823—1885) — русская поэтесса, писательница и этнограф; мать Виктора и Клавдия Пасхаловых.

См. также 
 Пасха
 Пасхалия